Klopp peut désigner :

Patronyme 

 Jürgen Klopp (1967-), entraîneur allemand de football ;
 Ronell Renett Klopper (1974-), botaniste sud-africaine.

Toponyme 

 Burg Klopp, château fort situé au centre du bourg de Bingen am Rhein sur le Rhin.

Voir aussi 
 , page d'homonymie.

Patronyme germanique